Harrisville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harrisville Historic District (New Hampshire), ID-Nr. 71000072
 Harrisville Historic District (Rhode Island), ID-Nr. 84002010
 Harrisville Historic District (West Virginia), ID-Nr. 11000558